Плужник () — украинская фамилия. Известные носители:
 Плужник, Григорий Дмитриевич (1909—1973) — советский актёр кино и театра.

См. также 
 Плужников